Вейккауслига 2000 () — 70-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул смог защитить клуб «Хака».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2000
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2000 году